Příjmení Dawson nosí více různých osobností:

 Alec John Dawson – anglický spisovatel
 George Dawson (1849–1901) – kanadský vědec a zeměměřič
 Christopher Dawson (1889–1970) – anglický historik a filosof
 Michael Dawson (* 1983) - anglický fotbalista
 Rosario Dawsonová (* 1979) – americká herečka
 Roxann Dawsonová (* 1958) – americká herečka a režisérka
 Shane Dawson (* 1988) – americký YouTube herec, komik a hudebník

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení